Osoby o tym nazwisku:
 Johan Casimir Ehrnrooth – rosyjski oficer i polityk
 Nina Ehrnrooth – fińska narciarka alpejska